Veranesi – abitanti di Verano Brianza
Veranesi – abitanti di Verano